Jürgen Schütze (1951-2000), coureur cycliste allemand ;
 Lisa Schütze (née en 1996), joueuse allemande de hockey sur gazon ;
 Sebastian Schütze (né en 1961), historien de l'art allemand ;
 Stephan Schütze (1771-1839), écrivain allemand ;
 Viktor Schütze (1906-1950), commandant d'U-boot pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autre 
 Schütze (abréviation : Sch), un grade utilisé au sein de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale